Rolleston ist der Name der

Orte in:
 Rolleston (Neuseeland)
 Rolleston (Queensland) in Australien

Orte in England:
 Rolleston (Devon)
 Rolleston (Leicestershire)
 Rolleston (Nottinghamshire)
 Rolleston (Bahnhof)
 Rolleston (Staffordshire)

Person:
 Christopher Rolleston (1817–1888), öffentlich Bediensteter in New South Wales, Australien
 Frank Rolleston (1873–1946), Politiker in Neuseeland
 George Rolleston (1829–1881), englischer Arzt und Zoologe
 Humphry Davy Rolleston (1862–1944), englischer Arzt und Hochschullehrer
 John Rolleston (Politiker in England) (1848–1919), ein konservativer englischer Politiker
 John Rolleston (Politiker in Neuseeland) (1877–1956), Parlamentsmitglied in Neuseeland
 T. W. Rolleston (1857–1920), irischer Schriftsteller
 William Rolleston (1831–1903), Politiker in Neuseeland, öffentlich Bediensteter